Diwali peut faire référence à :
 Diwali ou Divali : une fête indienne très populaire, surnommée la « fête de la lumière » ;
 Diwali : riddim de ragga/dancehall ;
 Diwali, sixième épisode de la saison 3 de The Office diffusé en 2006.